Zahara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zahara de los Atunes, ort, Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Zahara (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Zahara (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar